est la formule brute de 2 isomères.

 4,4'-diaminodiphénylméthane, numéro CAS 
 tacrine, numéro CAS